

Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit 3 Einträgen von Personen, deren Namen mit den Buchstaben „Meyk“ beginnt.

Meyk 



Meyka 
 Meyka, Evelyn (* 1936), deutsche Schauspielerin und Synchronsprecherin

Meyke 
 Meyke, Frank (* 1949), deutscher Diplomat

Meyko 
 Meykow, Ottomar (1823–1894), deutschbaltischer Rechtswissenschaftler